Просіка — вузька смуга, яку залишають не засадженою або прорубують у лісі при здійсненні топографічних зйомок, геологічних розвідок, прокладці ліній електропередач, доріг, трубопроводів та ін.

Топонім 

Села:
 Просіка — Житомирська область, Звягельський район, Ємільчинська селищна громада
 Просіка — Чернівецька область, Чернівецький район, Сучевенська сільська громада